Marie Portugalská bylo jméno těchto portugalských princezen a královen:
 Marie Portugalská (1313–1357), provdaná kastilská královna
dcera portugalského krále Alfonse IV. a manželka kastilského krále Alfonse XI.
 Marie Portugalská (1521–1577), portugalská princezna
dcera portugalského krále Manuela I.; zůstala neprovdána 
 Marie Portugalská (1527–1545), portugalská princezna
dcera portugalského krále Jana III. a manželka pozdějšího španělského krále Filipa II.
 Marie I. Portugalská (1734–1816), vládnoucí portugalská královna
dcera portugalského krále Josefa I. a manželka portugalského krále Petra III.
 Marie Portugalská (1831–1853)
dcera sesazeného portugalského krále a brazilského císaře Pedra I. a snoubenka pozdějšího mexického císaře Maxmiliána I.
 Marie II. Portugalská (1819–1853), vládnoucí portugalská královna
dcera portugalského krále Petra IV. (Pedro I. Brazilský)

Rozcestníky - panovník